Лазарь Шерешевский: Шерешевский, Лазарь Вениаминович (1926—2008) — русский поэт, переводчик.
 Шерешевский, Лазарь Моисеевич (1900—1934) — советский физиолог, ученик А. А. Ухтомского.